Flightdatarecorder
Cockpitvoicerecorder

Zie ook:
Zwarte doos (black box)